Požar, nekontrolirano gorenje koje nanosi materijalnu štetu ili ugrožava ljudske živote

Naselja:
 Požar (Delnice), gradsko naselje Delnica
 Požar (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad, Crna Gora

Ostalo:
 Požar (jezero), kopovsko jezero